Plumley ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Albert Plumley (1875–1964), US-amerikanischer Politiker
 Frank Plumley (1844–1924), US-amerikanischer Politiker
 Gary Plumley (* 1956), englischer Fußballspieler

Plumley bezeichnet außerdem:

 Plumley (Cheshire), ein Dorf in England